Александр Корепанов: Корепанов, Александр Евгеньевич (род. 1961) — советский и российский футболист, тренер.
 Корепанов, Александр Германович (род. 1951) — удмуртский композитор, преподаватель, соавтор Гимна Удмуртской Республики.